Globoko je ime več naselij:

 Globoko, Občina Brežice
 Globoko, Občina Laško
 Globoko, Občina Radovljica
 Globoko ob Dravinji
 Globoko pri Šmarju
 Malo Globoko
 Veliko Globoko